Il doppio  dell'ECM Prague Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin hanno battuto in finale Monica Niculescu e Ágnes Szávay 7–5, 7–6(4).

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)

  Monica Niculescu /  Ágnes Szávay(finale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2010